Die Schweizer Unihockeymeisterschaft 2008/09 war die 27. Spielzeit um die Unihockey-Meisterschaft.

An der Swiss Mobiliar League sowie an der Nationalliga B nahmen 10 Mannschaften teil, die sich nach einer erstmaligen Hin- und Rückrunde in eine Final- und in eine Abstiegspoule aufteilten.

Schweizer Meister wurde bereits wie in den letzten beiden Jahren der SV Wiler-Ersigen, der sich damit seinen 5. Meistertitel sicherte.

Swiss Mobiliar League

Hauptrunde

Finalpoule 
In der Finalpoule spielen die sechs besten Teams nochmals gegeneinander (ohne Rückrunde), wobei die besten vier in die Playoffs kommen.

Playoffs 
Die Playoffs wurden im Best-of-Five-Modus ausgetragen.

Abstiegspoule 
In der Abstiegspoule wurde in einer Hin- und Rückrunde die beiden Teilnehmer an den Auf-/Abstiegsspielen ausgemacht.

Auf-/Abstiegspiele SML/NLB 
Die Auf-/Abstiegsspiele wurden als Best-of-Five-Serie ausgetragen.

Damit steigt der UHC Lok Reinach in die höchste Spielklasse auf, während der UHC Uster den Gang in die Nationalliga antreten muss.

Nationalliga B

Hauptrunde

Finalpoule 
Die besten zwei der Finalpoule können an den Auf-/Abstiegsspielen gegen die SML-Vertreter um den Aufstieg spielen.

Abstiegspoule 
In der Abstiegspoule wurde in einer Hin- und Rückrunde die beiden Teilnehmer an den Auf-/Abstiegsspielen ausgemacht.

Auf-/Abstiegspiele NLB/1. Liga 
In den Auf-/Abstiegsspiel mussten die Playoutverlierer der NLB in einer Best-of-Three-Serie gegen die Playoffgewinner der beiden 1. Liga-Gruppen antreten.

Damit steigen die Red Devils March-Höfe Altendorf in die Nationalliga B auf, während das UHT Eggiwil in die Amateurliga absteigt.

Weblinks 
 Website von swiss unihockey

Schweizer Unihockeymeisterschaft
Unihockey 2008
Unihockey 2009
Männerunihockeywettbewerb